Корей - мужское имя.
 Корей — правнук Левия.
 Корей — сын Исава.

См.также 
 Корея (значения)